Svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki 2022 je osemnajsto svetovno dvoransko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 18. in 20. marcem 2022 v dvorani Štark Arena v Beogradu, Srbija. Udeležilo se ga je 680 atletov iz 137-ih držav, ki so tekmovali v 26-ih disciplinah. Najuspešnejša država tekmovanja je prvič postala Etiopija, ki je osvojila štiri zlate, tri srebrne in dve bronasti medalji. Doseženi so bili štirje celinski rekordi, 21 najboljših rezultatov sezone, deset državnih rekordov in tudi nov absolutni svetovni rekord Yulimar Rojas v troskoku.

Dobitniki medalj

Dobitnice medalj

Medalje po državah

Sodelujoče države
V oklepaju je navedeno število nastopajočih po državah.

 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (15)
 (2)
 (1)
 (5)
 (1)
 (3)
 (23)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (20)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (18)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (6)
 (3)
 (15)
 (5)
 (5)
 (1)
 (1)
 (1)
 (5)
 (14)
 (6)
 (11)
 (1)
 (20)
 (2)
 (1)
 (40)
 (7)
 (1)
 (4)
 (2)
 (1)
 (1)
 (6)
 (2)
 (3)
 (3)
 (1)
 (2)
 (21)
 (24)
 (16)
 (7)
 (3)
 (10)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (3)
 (2)
 (3)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (6)
 (21)
 (5)
 (1)
 (6)
 (6)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (25)
 (12)
 (1)
 (2)
 (11)
 (1)
 (1)
 (15)
 (1)
 (1)
 (1)
 (8)
 (1)
 (3)
 (1)
 (27)
 (9)
 (1)
 (1)
 (16)
 (1)
 (12)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (1)
 (4)
 (1)
 (1)
 (1)
 (2)
 (6)
 (56)
 (1)
 (1)
 (2)
 (3)

Sklici

Viri
 Prvenstvo na IAAF

2022
2022 v športu
Športne prireditve v Srbiji
Šport v Beogradu